Фейхтвангер (, , ) — еврейская фамилия немецкого происхождения (означает выходца из города Фойхтванген).

Известные носители:
 Фейхтвангер, Лион (1884—1958) — немецкий писатель еврейского происхождения.
 Фейхтвангер, Льюис (1805—1876) — немецко-американский химик и общественный деятель, см. цент Фейхтвангера.
 Фейхтвангер, Людвиг (1885—1947) — немецкий юрист, преподаватель и писатель.
 Фейхтвангер, Марта (1891—1987) — немецкая писательница, жена Лиона Фейхтвангера.
 Фейхтвангер, Мартин (1886—1952) — немецкий журналист и издатель.
 Фейхтвангер, Петер (1939—2016) — немецко-британский пианист, композитор и педагог.
 Фейхтвангер, Эдгар (род. 1924) — немецко-британский историк.